Приятель (, Пжияцєль) — польський та український шляхетський герб.

Відомі два варіанти гербу:
 щит, на зеленому тлі якого червоне серце із золотим кавалерським хрестом над ним. У клейноді три страусині пір'їни;
 червоний щит, на якому золоте серце перетяте двома чорними стрілами навхрест вістрями додолу, причому над серцем срібний кавалерський хрест. У клейноді п'ять страусиних пір'їн.

Історія 
Герб Приятель виникає у 1166 році. Він був наданий князем Сандомирський Генріхом нащадкам лицаря Мирослава, який відзначився у війні з язичниками-пруссами.

Роди 
 Lista Nazwisk
Adamowicz .

Bejnarowicz , Bibulowicz, Bibułowicz, Bogusławski, Bojnarowicz, Bronak, Bronek, Brudnak, Butowicz.

Cecniewski, Cimachowicz.

Dawłowicz, Downarowicz, Downartowicz, Draczewski, Drafikowski, Dragoł, Dragoła, Drakiewski, Dramiński, Dranicki, Drągbieński, Drąkieński, Dulewski.

Grabowski, Gregotowicz, Grylewicz, Gryniewicz.

Hanicz, Hanitz, Haunicz, Horodecki, Hryniewicz, Hryniewski, Hryszkiewicz.

Jarmundowicz, Jaroszewicz, Jasielewicz, Jasiulewicz, Junatowicz, Jurowski, Jursza.

Karabanowicz, Karwowski, Klimkiewicz, Kotiużyński, Krapanowicz, Kudzinowicz, Kumach, Kurnach, Kwaczyński.

Legiejko, Legowicz, Legucki, Lipiński, Lukiański.

Łakowicz, Łazarewicz, Łuczkiewicz, Łukański, Łukianowicz, Łukiański, Łukowicz.

Makuszyński, Melech, Mickiewicz, Migiewicz, Minasiewicz, Minasowicz, Minaszewicz, Mirkowicz, Mirosławski, Mirowicz, Moncewicz, Muraszka, Muraszko.

Nagrodzki, Nakielski, Neuman, Norwiłło, Norwiło, Nowaczyński, Nowakowicz, Nowakowski, Nowaszewski.

Ocwiejewski, Okieńczyc, Okińczyc.

Pawłowicz, Perekładowski, Pierekładowski, Pietkun, Pietraszewicz, Połtorzycki, Półtorzycki, Prosowski, Prossowski, Przyszychowski, Przytulski, Puciata, Puciato, Pułtorzycki, Putiata, Putiatycz.

Romanowicz, Rossowiecki, Rozenowicz, Rymkiewicz, Ryszkiewicz, Ryzwanowicz, Ryżwanowicz.

Sarnecki, Semeka, Sernacki, Sierżyński, Strawiński, Sudnik, Sulewicz, Szabunia, Szabuń, Szafranowicz, Szahidewicz, Szegedewicz, Szehedewicz, Szendzinek, Szumowiecki.

Thomkiewicz, Tomkiewicz, Tomkowicz.

Wajnikiewicz, Wenckowicz, Wenczkiewicz, Więckiewicz, Więckowicz, Wojna, Wojnikiewicz, Wolański, Woyna.

Zatyrkiewicz, Zwierzdowski, Zwirżdorski.

Żabiński, Żdanowicz.

Посилання 
 Українська геральдика
 Герби шляхти білоруської. Герб Приятель і його носії. 
 Герб gриятель  та список родів // Gajl T., Milewski L. «Herbarz Polski» (пол.)

Родові герби